Фёдор Амосов (XVIII век) — русский мореплаватель, боярский сын. В 1723—1727 годах пытался исследовать Медвежий и другие острова Ледовитого океана в части, ныне именуемой Восточно-Сибирским морем‎. Назван Иваном Штукенбергом последним из русских мореплавателей, предпринимавших путешествие на загадочный большой Медвежий остров в «Ледовитом море», между устьями Колымы и Индигирки, существование которого подтверждал Сарычев в 1789 году.

История 
В 1645 году до якутского воеводы дошли слухи о большом, обильном зверями острове в Ледовитом море против устья Колымы. Из казаков и промышленников того времени, первым его видел Михаил Стадюхин, потом Никифор Мальгин, ещё позже Михаил Наседкин, Иван Шамаев, Алексей Поротов, Яков Пермаков и Меркул Вагин.

В 1723 году боярский сын Фёдор Амосов явился в Якутск с предложением предпринять поиски острова, о котором, по его уверению, он уже имел предварительные сведения; по его мнению, остров занимал всё пространство моря между Яной и Индигиркой. Когда его предложение было одобрено, он отправился с несколькими людьми к устью Колымы, чтобы оттуда пуститься в море. Там он встретился с промышленником Иваном Вилегиным, который рассказал, что сам был на том острове в 1720 году, и что остров простирается от Яны далее устья Колымы. Но Вилегин не был уверен, точно ли это остров, или скорее полуостров. Эту землю, по его словам, можно было видеть в ясную погоду с твёрдой земли от устья Чукочьей.

По причине густого льда, шедшего из устья Колымы, Амосов не мог выйти в море; он сделал попытку в 200 верстах далее на восток, от берега, где кочевали шелаги, племя чукчей, под начальством Копая; но и там был остановлен льдами и сильным ветром, и наконец, не добившись успеха, вынужден был возвратиться в Якутск.

Другие исследователи 
Гавриил Сарычев, путешествовавший по берегам Восточной Сибири в 1789 году под начальством Биллингса, был убеждён, что эта земля существует. Около той части берега Ледовитого моря, которая должна быть напротив этой земли, он нашёл совершенно беспорядочное течение, и такое повышение и понижение уровня моря, какого не бывает в открытом океане, что даёт повод заключить о существовании морского пролива. Продолжительный и сильный юго-западный ветер, который 22 и 23 июня непременно должен был бы гнать лёд в открытое море и очистить от него берега, если бы не было вблизи острова, не произвёл на лёд ни малейшего действия; что нельзя объяснить иначе, как тем, что лёд задерживался лежащим напротив островом. В то же время Тимофей Шмалев узнал от чукчей, что напротив Шелагского мыса был обитаемый остров, до которого зимой можно было добраться по льду на оленях за один день.

Примечания 

Мореплаватели Российской империи
Исследователи Арктики
Путешественники по алфавиту
1723 год в России